Das Skigebiet Zieleniec liegt auf den Osthängen des Šerlich (Schierlich) im polnischen Teil des Adlergebirges auf dem Gemeindegebiet von Zieliniec in der Stadt Duszniki-Zdrój in der Woiwodschaft Niederschlesien. Das Skigebiet wird von mehreren Unternehmen, insbesondere Winterpol Sp. z o.o., betrieben. Das Skigebiet ist das größte Skigebiet in den polnischen Sudeten.

Lage 
Das Skigebiet befindet sich auf einer Höhe von 800 bis 960 Metern. Der Höhenunterschied der Pisten beträgt etwa 160 Meter. Es gibt eine schwarze, elf rote, zwölf blaue und elf grüne Pisten. Die Gesamtlänge der Pisten umfasst etwa 22 Kilometer. Die längste Piste ist etwa 2,7 Kilometer lang. Darüber hinaus gibt es mehrere Langlaufloipen, die auch grenzüberschreitend nach Tschechien führen.

Beschreibung

Skilifte 
Im Skigebiet gibt es dreißig Skilifte. Insgesamt können bis zu 20.100 Personen pro Stunde befördert werden.

Der Skilift führt von Zieleniec bis knapp unter den Bergrücken der Hohen Mense.

Infrastruktur 
Das Skigebiet liegt unmittelbar im Zentrum von Zieleniec und ist mit dem Pkw erreichbar. An der unteren Station gibt es Parkplätze und mehrere Restaurants.

Siehe auch 
 
 Liste der Skigebiete in Polen

Weblinks 
 Homepage (deutsch, englisch, polnisch etc.)

Panorama 

Zieleniec
Wintersport (Adlergebirge)
Sport (Woiwodschaft Niederschlesien)
Tourismus (Adlergebirge)
Duszniki-Zdrój
Geographie (Woiwodschaft Niederschlesien)